Роберто Ернандез има више значења:

 Роберто Ернандез (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роберто Ернандез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику